Okręty US Navy o nazwie USS  "Walke", pochodzącej od Henry`ego A. Walke`go – oficera z czasów wojny amerykańsko-meksykańskiej i wojny secesyjnej:
Pierwszy "Walke" (DD-34) był niszczycielem typu Paulding zwodowanym w 1910 i wycofanym ze służby w 1919. Walczył w czasie I wojny światowej.
Drugi "Walke" (DD-416) był niszczycielem typu Sims, który został zwodowany w 1939 i zatopiony w bitwie 15 listopada 1942.
Trzeci "Walke" (DD-723) był niszczycielem typu Allen M. Sumner zwodowanym w 1943 i wycofanym ze służby w 1970.

Walke